Il distretto di Büqar Jıraw (in kazako: Бұқар жырау ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Botaqara.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

Būqar Žyrau